Таскалинський район — адміністративна одиниця у складі Західноказахстанської області Казахстану.

 Таскалинський сільський округ — адміністративна одиниця у складі Таскалинського району Західно-Казахстанської області Казахстану.